Osmaner (förr även kallade ottomaner) kan avse:

 Osmanska dynastin – den härskande ätten i Osmanska riket som började med Osman I död 1326
 Osmaner (befolkning) – en benämning på dynastin som härskade i Osmanska riket och de (turkiska) medborgare som ingick i maktsfären

Se även
 Osmanska riket – en stat i Anatolien, 1200-talet–1923
 Oghuzer – stam av turkfolken som lade grunden till Osmanska dynastin i slutet av 1200-talet